Ez a lista a Mekk Elek, az ezermester című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza. Mekk Elek vagy Mekk mester a kecske, aki ezermesternek adja ki magát. Házára 13 cégért tesz ki, melyek mind egy foglalkozást jelölnek. Epizódonként egy mesterséget csúfol meg. Azt meg lehet állapítani, hogy rendelkezik némi ismerettel, de általában olyan javítást vagy beavatkozást végez el, amivel rosszabb helyzetet okoz, mint az eredeti állapot volt.

Források 

 
Televíziós sorozatok epizódlistái